Sävsjö kan syfta på:

Sävsjö kommun – en kommun i Jönköpings län 1971–
Sävsjö (tätort) – en tätort och centralort i Sävsjö kommun
 Sävsjö municipalsamhälle – ett municipalsamhälle 1882–1947
Sävsjö stad – en kommun i Jönköpings län 1947–1941
Sävsjö församling – en församling i Växjö stift 1947–
Sävsjö pastorat – ett pastorat i Njudungs kontrakt i Växjö stift
 Sävsjö distrikt – ett distrikt i Sävsjö kommun och Jönköpings län
Sävsjö stadshus – ett kommunhus i Sävsjö stad
Sävsjö station – järnvägsstation i Sävsjö
Sävsjö sanatorium – en sjukvårdsinrättning i Sävsjö
Sävsjö Trähus – hustillverkare
Sävsjö BK – bandyklubb i Sverige
Sävsjö IBK – innebandyklubb i Sverige
Sävsjö HK – handbollsklubb i Sverige

Se även
Vetlanda–Sävsjö Järnväg